Lohn kan syfta på

Geografi

Schweiz 

 Lohn, Schaffhausen, ort och kommun,  
 Lohn, Graubünden, ort och kommun,